Худов — фамилия:

 Худов, Геннадий Николаевич — заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации.
 Худов, Николай Павлович — лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде (1980).
 Худов, Пётр Дмитриевич — Герой Советского Союза.

 Худова, Ирина Трофимовна